Vădeni – comune della Moldavia nel distretto di Soroca
 Vădeni – comune della Romania nel distretto di Brăila